Hirmuste (Hiiumaa),  een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
Hirmuste (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa